Jablonica ist der Name:

 einer Gemeinde in der Westslowakei, siehe Jablonica
 von 1920 bis 1927 der offizielle Name der slowakischen Gemeinde Gemerský Jablonec
 von 1920 bis 1927 der offizielle Name der slowakischen Gemeinde Silická Jablonica
 ein älterer Name für die heutige slowakische Gemeinde Jabloň
Siehe auch
Jablunyzja